El-Deraa ist der Familienname folgender Personen:
 Seif El-Deraa (* 1998), ägyptischer Handballspieler
 Yehia El-Deraa (* 1995), ägyptischer Handballspieler